Па́вел Лукья́нов:
 Лукьянов, Павел Андреевич (в монашестве Петр; род. 1948) — архиепископ Чикагский и Средне-Американский (РПЦЗ).
 Лукьянов, Павел Митрофанович (1889—1975) — советский учёный, историк химии. Доктор наук, профессор.